Tegtmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Tegtmeyer (* 1934), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Christian Tegtmeyer (1854–1930), deutscher Unternehmer
 Emilie Tegtmeyer (1827–1903), deutsche Schriftstellerin und Lehrerin
 Friedrich Tegtmeyer, deutscher Politiker, Bürgermeister von Wunstorf
 Georg Christian Tegtmeyer (1792–1878), Kaufmann und Senator der Hansestadt Lübeck
 Gundula Madeleine Tegtmeyer (* 1960), deutsche Journalistin und Fotografin
 Heinrich Tegtmeyer (1812–1875), deutscher Vollmeier und Politiker
 Henning Tegtmeyer (1940–2019), deutscher Jurist und Historiker  
 Martin Tegtmeyer (1906–1983), deutscher Tierzüchter und Hochschullehrer
 Sabine Tegtmeyer-Dette (* 1961), deutsche Politikerin (Grüne)

Siehe auch:
 Tägtmeyer
 Tegetmeier
 Tegetmeyer
 Tegtmeier